Сапиюла Алиевич Магомедов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1932 году в селении Гергентала. Член КПСС.

С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1950—1995 гг. — подсобный рабочий, плотник в колхозе им. Кирова Буйнакского района Дагестанской АССР, плотник-бетонщик в строительно-монтажном управлении № 1 «ЧиркейГЭСстроя», бригадир комплексной бригады управления строительства «Чиркейгэсстрой» Министерства энергетики и электрификации СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1981 года за выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве Чиркейской ГЭС присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1975 по 1990 годы был депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР, в 1991 году избран депутатом Верховного Совета СССР и назначен членом Комитета Верховного Совета СССР по строительству на постоянной основе. Избирался делегатом ХХVI съезда КПСС, ХVI съезда профсоюзов СССР, 1-го Российского съезда профсоюзов.

Умер в поселке Дубки в 1995 году.

Примечания

Ссылки 
 Магомедов

Делегаты XXVI съезда КПСС
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР